Buhr ist ein Familienname. Er gilt als niederdeutsche Entsprechung des hochdeutschen Familiennamens Bauer.

Namensträger 
 Andreas Buhr (* 1960), deutscher Verkaufs- und Managementtrainer
 Annika de Buhr (* 1972), deutsche Journalistin und Moderatorin
 Beverly Buhr (* 1941), US-amerikanische Eiskunstläuferin
 Glenn Buhr (* 1954), kanadischer Komponist und Pianist
 Heiko Buhr (* 1964), deutscher Schriftsteller

 Heinz-Johannes Buhr (* 1945), Chirurg in Berlin
 Herbert Buhr (1902–1968), deutscher Botaniker
 Hermann de Buhr (* 1939), deutscher Historiker
 Ingo de Buhr (* 1966), deutscher Unternehmer
 Liane Buhr (* 1956), deutsche Ruderin
 Manfred Buhr (1927–2008), deutscher marxistischer Philosoph
 Silke Buhr (* 1966), deutsche Szenenbildnerin
 Wolfgang Buhr (1932–2016), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)

Siehe auch 
 Boer
 Buer
 Bur
 Bour

Einzelnachweise 

Familienname
Berufsname